Bahnhof Leiferde steht für folgende Betriebsstellen:

 Bahnhof Leiferde (Braunschweig), ehemaliger Bahnhof und heutige Abzweigstelle
 Bahnhof Leiferde (bei Gifhorn) an der Bahnstrecke Berlin–Lehrte, ehemals Leiferde (Hannover), siehe Leiferde #Bahnhof